Аку́сма ( — «услышанное»):
 акусма — в фонетике: слуховое представление в составе образа звука;
 акусма — устное предписание в пифагорейской школе.